Кратер Разумов () — большой древний ударный кратер в северном полушарии видимой стороны Луны. Название присвоено в честь советского учёного в области ракетной техники Владимира Васильевича Разумова (1890—1967) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Кратер Разумов примыкает к юго-восточной части вала кратера Ландау. Другими ближайшими соседями кратера являются кратер Вегенер на севере; кратер Лакчини на востоке-северо-востоке; кратер Уинлок на востоке-юго-востоке; кратер Петропавловский частично перекрывающий южную часть вала кратера Разумов и кратер Фрост на западе-юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 75,1 км, глубина 2800 м.  

Кратер Разумов имеет полигональную форму и значительно разрушен. Вал сглажен и спрямлен по большей части периметра, северо-западная часть вала перекрыта небольшим кратером. Внутренний склон сравнительно широкий, со следами террасовидной структуры. Высота вала над окружающей местностью достигает 1290 м, объем кратера составляет приблизительно 4400 км³.  Дно чаши сравнительно ровное, в западной и южной части чаши находятся несколько чашеобразных кратеров различного размера.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны